Даскалова къща може да се отнася за:

 Даскалова къща, постройка във Вевчани, Република Македония;
 Даскалова къща, възрожденска постройка от 1868 година в Ковачевица, България;
 Даскалова къща, възрожденска постройка от средата на XIX век в Кратово, Република Македония;
 Даскалова къща, възрожденска постройка от 1808 година в Трявна, България.